Haefeli bzw. Häfeli steht für:

 Häfeli, schweizerische Bezeichnung für den Kindertopf
 Haefeli-Gletscher im Grahamland, Antarktika

Haefeli oder Häfeli ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Haefeli (* 1946), Schweizer Musikwissenschaftler
 August Haefeli (1887–1960), Schweizer Flugzeugkonstrukteur
 Eva Mezger-Haefeli (* 1934), Schweizer Programmsprecherin, Schauspielerin und Fernsehmoderatorin
 Hedwig Hayoz-Häfeli (* 1935), Schweizer Malerin und Bildhauerin
 Johann Caspar Häfeli (1754–1811), Schweizer Theologe und Lehrer
 Laura Haefeli (* 1967), ehemalige US-amerikanische Sommerbiathletin
 Max Haefeli (1869–1941), Schweizer Architekt, siehe Pfleghard und Haefeli
 Max Ernst Haefeli (1901–1976), Schweizer Architekt
 René Häfeli (1932–2016), Schweizer Fußballspieler und -trainer 
 Robert Haefeli (1898–1978), Schweizer Glaziologe
 Verena Ehrich-Haefeli (* 1933), Schweizer Literaturwissenschaftlerin
 Walter Haefeli (1917–2013), Schweizer Cellist

Siehe auch:
 Häfele (Begriffsklärung)
 Haefelin
 Haefely